Oakfield ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Oakfield (Georgia)
 Oakfield (Iowa), im Audubon County
 Oakfield (Maine)
 Oakfield (New York)
 Oakfield (Perry County, Ohio)
 Oakfield (Trumbull County, Ohio)
 Oakfield (Tennessee)
 Oakfield (Town, Wisconsin)
 Oakfield (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Oakfield (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Oakfield (Hertfordshire)
 Oakfield (Isle of Wight)
 Oakfield (Wales)
 Oakfield (County Fermanagh)